Ligota Dolna ist der Name folgender Orte in Polen:

 Ligota Dolna (Strzelce Opolskie), Powiat Strzelecki, Woiwodschaft Opole
 Ligota Dolna (Kluczbork), Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Opole